Това е списък на кметовете на град Пазарджик.

Списък

Източници 
 

 
Пазарджик